Rapid unscheduled disassembly (RUD, engl. für „rasche unplanmäßige Zerlegung“) ist in der Raumfahrt eine scherzhafte und euphemistische Bezeichnung für die Explosion einer Rakete oder eines Raumfahrzeugs. Der Begriff wurde in den 2010er Jahren von dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmer Elon Musk geprägt, der damit selbstironisch auf Fehlschläge bei Start oder Landung seiner Raketen Falcon 9 und Starship anspielte, meist im Zusammenhang mit Prototypentests.

Ähnliche Begriffe waren schon lange vor Musks Äußerungen in Gebrauch. So sprach beispielsweise das Fahrtensegelmagazin Cruising World 1991 von der „rapid unplanned disassembly“ eines Segels bei zu hoher Geschwindigkeit. Ein Handbuch der U.S. Navy von 1970 warnt vor einer „rapid unintentional disassembly“ von Gewehren bei unsachgemäßem Gebrauch.

Weblinks

Einzelnachweise 

Scherzwort
Euphemismus
Elon Musk
Raketentechnik